Asnois puede referirse a:

 Asnois, comuna francesa situada en Nièvre.
 Asnois, comuna francesa situada en Vienne.